Doppelbauer steht für 

 Doppelbauer (Schach), ein Begriff aus dem Schach

Doppelbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Maria Doppelbauer (1845–1908), österreichischer Geistlicher, Bischof von Linz
 Josef Friedrich Doppelbauer (1918–1989), österreichischer Komponist
 Karin Doppelbauer (* 1975), österreichische Managerin, Biobäuerin und Politikerin (NEOS), Abgeordnete zum Nationalrat
 Marie Doppelbauer (1875–nach 1902), österreichische Theaterschauspielerin
 Rupert Doppelbauer (1911–1992), österreichischer Dirigent und Komponist
 Sebastian Jakob Doppelbauer (* 1995), österreichischer Schauspieler

Doppelbauer ist Bestandteil folgender Namen von Schachvereinen:

 SK Doppelbauer Kiel